Иван Мраз (; 24 мая 1941, Левоча) — чехословацкий футболист, игравший на позиции нападающего. Участник Олимпийских игр 1964 года. После окончания карьеры стал тренером.

Биография 
В качестве футболиста играл за сильнейшие клубы страны — «Спарту» и «Дуклу». Был лидером сборной Чехословакии на Олимпиаде 1964 года в Токио. На турнире Мраз забил пять мячей. Он помог национальной команде дойти до финала, в котором она уступила Венгрии (1:2). В конце карьеры выступал в Нидерландах за «МВВ Маастрихт».

После завершения карьеры Мраз перешел на тренерскую работу. В 1974-75 гг. он возглавлял «Спарту», затем он трудился в Коста-Рики.

Достижения

Футболиста 
  Серебряный призёр Олимпийских игр (1): 1964.
  Чемпион Чехословакии (2): 1964/65, 1965/66.
  Обладатель Кубка Чехословакии (5): 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1965/66, 1971/72.

Тренера 
  Чемпион Коста-Рики (2): 1980, 1991/92.
  Финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1): 1992.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте Footballfacts

Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки ФК «Слован» Братислава
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК МВВ
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Футбольные тренеры Чехословакии
Футбольные тренеры Словакии
Тренеры ФК «Спарта» Прага
Тренеры ФК «Алахуэленсе»
Тренеры сборной Коста-Рики по футболу